Мунье́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Мунье, Антони (род. 1987) — французский футболист.
 Мунье, Жан Жозеф (1758—1806) — французский политический деятель.
 Мунье, Жан-Жак (род. 1949) — французский дзюдоист.
 Мунье, Жермена (1920—2006) — французская пианистка и музыкальный педагог.
 Мунье, Ролан (1907—1993) — французский историк.
 Мунье, Эммануэль (1905—1950) — французский философ-персоналист.